Алексіс-Жак-Луї-Марі Ломм, граф де ла Пензоньєр (1788—1869) — французький військовий та державний діяч
 Ломм Александр — псевдонім Вацлава Клічки (1925—1994), чеського письменника-фантаста
 Ломм П'єр ( 1930) — французький кінооператор
 Ломм Стефан ( 1965) — французький громадський діяч, голова антиядерної спілки ЧерноБле ()
 Ломм Трістан ( 1968) — французький актор
 Ломм Фабріс ( 1965) — французький журналіст-розслідувач

Див. також 
 Ерик Льом (Erik L'Homme;  1967) — французький письменник-фантаст